Un Combat de coqs est un type de combat d’animaux qui consiste à faire s'affronter deux coqs domestiques.

Œuvres 
 Un combat de coqs, tableau de Jean-Léon Gérôme réalisé en 1846 ;
 Le combat de coqs (Little Boys), quatrième épisode de la saison 3 de How I Met Your Mother diffusé en 2007 ;
 Combat de coqs (The One Percent Solution), seizième épisode de la saison 2 d’Elementary diffusé en 2014 ;
 Combat de coqs (Saving Face), quatrième épisode de la saison 2 de  S.W.A.T. diffusé en 2017.

Voir aussi